Alter Palast steht für
Alter Palast (Aššur)
 Alter Palast (Köln), Bischofsresidenz
Siehe auch:
Palazzo Vecchio (Begriffsklärung)
Altes Palais
Altes Schloss